Великий — українське прізвище.

 Великий Андрій — ведучий радіо «Львівська Хвиля»
 о. Великий Атанасій Григорій (1918—1982) — доктор, священик УГКЦ
 Великий Михайло Володимирович (1913—1975) — директор радгоспів по вирощуванню хмелю, Герой Соціалістичної Праці
 Великий Олег Володимирович (1977—2010) — український і німецький гандболіст.
 Великий Юрій Юрійович (нар.1980) — український комік, пародист, гуморист, колишній учасник дуету «Брати Шумахери».

Українські прізвища